Jorge Rodríguez (attivo anni 1960-70) – calciatore messicano
Jorge Rodríguez (1968) – calciatore messicano
Jorge Marcelo Rodríguez (1985) – calciatore uruguaiano
Jorge Humberto Rodríguez (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore salvadoregno
Jorge Rodríguez (Jorge Alejandro Rodríguez Hernández, 2001) – calciatore messicano